Polin kan syfta på följande:

Polen
•POLIN Museum för Polens judars historia, Warszawa

Tjeckien 

 Poleň, ort, Plzeň, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar